HDR est un sigle désignant :
 High Dynamic Range (en français, grande plage dynamique)
 High Dynamic Range Imaging ou HDRI, techniques de capture de photos et de vidéos ;
 High Dynamic Range ou HDR, formats de vidéos et d'images numériques ;
 High Dynamic Range Rendering ou HDRR, un mode de rendu de la lumière pour les images générées par ordinateur ;
 Radio HDR (où HDR signifie Hauts de Rouen), une radio associative de Rouen, en France ;
 L'Habilitation à diriger des recherches (HDR), diplôme du système éducatif français ;
 HDR, entreprise du Nebraska (États-Unis).